Black Beauty () steht für:

 Black Beauty (Roman), Roman von Anna Sewell (1877)
 Black Beauty (1971), deutsch-spanische Literaturverfilmung von James Hill
 Black Beauty (Fernsehserie), britische Abenteuerserie
 Black Beauty (1994), US-amerikanisch-britischer Abenteuerfilm von Caroline Thompson
 Black Beauty: Miles Davis at Fillmore West, Jazz-Album von Miles Davis (1977)
 Black Beauty (2015), Film, Regie: Daniel Zirilli
 Black Beauty (2020), Disney-Film
 Spitzname des in Nordwest-Afrika gefundenen Meteoriten NWA 7034